Xarxa per a la Democràcia i el Desenvolupament (del seu nom en anglès Network for Democracy and Development), partit polític integrat a l'Aliança Democràtica de Birmània
 ndd també és el codi ISO 639-3 del nde-nsele-nta, llengua parlada a Nigèria